Racibórz – miasto w Polsce, w województwie śląskim
 Racibórz – część wsi Kolonia w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim
Racibórz (stacja kolejowa) – stacja kolejowa położona w centrum Raciborza

Zobacz też 
Racibórz Polanowski – osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim.
Racibórz Dolny – suchy zbiornik przeciwpowodziowy (polder) w dolinie Odry  
Racibórz-Zamek – jednostka administracyjna w Prusach, tzw. obszar dworski obejmujący m.in. zamek w Raciborzu, istniał w latach 1871–1927.
Racibórz Markowice – stacja kolejowa położona w jednej z dzielnic Raciborza – Markowicach.
Racibórz Studzienna – nieczynna stacja kolejowa położona w Studziennej dzielnicy Raciborza.
Racibórz Lokomotywownia – nieczynny przystanek kolejowy